Хинлопенбрин () — ледник на острове Западный Шпицберген (архипелаг Шпицберген).

Ледник расположен в восточной части острова и покрывает площадь около 1250 км². Длина его составляет 70 км.

Примечания 

Ледники Шпицбергена